Kossoghin peut désigner :
 Kossoghin, la localité située dans le département et la commune d'Arbollé au Burkina Faso
 Kossoghin, la localité située dans le département et la commune de Kayao au Burkina Faso
 Kossoghin, la localité située dans le département et la commune de Pissila au Burkina Faso

Homonymie de localités